Uchida peut faire référence à :

Patronyme 
 Akiko Uchida (1985-), volleyeuse japonaise ;
 Atsuto Uchida (1988-), footballeur japonais ;
 Hifuyo Uchida (?-?), footballeur japonais ;
 Hyakken Uchida (1889-1971), écrivain japonais ;
 Irène Ayako Uchida (1917-2013), médecin canadien ;
 Jun Uchida, (1977-), footballeur japonais ;
 Kenji Uchida (1972-), réalisateur japonais ;
 Kuichi Uchida (1844-1875), photographe japonais ;
 Maaya Uchida (1989-), seiyū et chanteuse japonaise ;
 Mayumi Uchida (1993-), chanteuse japonaise ;
 Mitsuko Uchida (1948-), pianiste japonaise ;
 Risa Uchida (1988-), comédienne de doublage japonaise ;
 Ryōhei Uchida (1873-1937), homme politique et maître d'arts martiaux japonais ;
 Ryōhei Uchida (1924–1984), acteur japonais ;
 Shungiku Uchida (1959-), actrice et chanteuse japonaise ;
 Tomoya Uchida (1983-), footballeur japonais ;
 Tōru Uchida (1897-1981), zoologiste japonais ;
 Tomu Uchida (1898-1970), réalisateur japonais ;
 Toshihiro Uchida (1972-), footballeur japonais ;
 Yuki Uchida (1975-), actrice et chanteuse japonaise.

Notes et références